Kallunki ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Kallunki, finnische Biathletin
 Jani Kallunki (* 1975), finnischer Behindertensportler
 Sami Kallunki (1971–1999), finnischer Nordischer Kombinierer